Dimas ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Dimas (* 1973), salvadorianische Gewichtheberin
 Pyrros Dimas (* 1971), griechischer Gewichtheber
 Stavros Dimas (* 1941), griechischer Politiker und EU-Kommissar für Umweltpolitik
 Trent Dimas (* 1970), US-amerikanischer Turner

Siehe auch:
 Dima